Hex kan syfta på:

 Hex (spel) – ett brädspel
 Hex (datorspel) – ett datorspel
 Hex (TV-serie) – en brittisk tv-serie som började sändas i Storbritannien på hösten 2004
 Hexadecimala talsystemet – ett talsystem med basen 16
 Hex – en kemisk förening av uran och fluor, se uranhexafluorid
 Hex (Skivvärlden) – en fiktiv maskin skapad av Terry Pratchett
 HEX-Dr. (1977–), en svensk artist, låtskrivare och musiker